peut désigner :
 , une série télévisée américaine (1970-1971).
 , une série télévisée canadienne (2000-2001).
 , un jeu vidéo développé par Sandcastle en 1990.

Voir aussi